Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Jean-Baptiste Perlant 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Jérôme Golmard (Campione)
 Sébastien Grosjean (primo turno)
 Wayne Black (primo turno)
 Johan Van Herck (primo turno)

 Arnaud Di Pasquale (secondo turno)
 Michael Kohlmann (primo turno)
 Justin Gimelstob (quarti di finale)
 Geoff Grant (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1998